Western & Southern Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2019 z cyklu Cincinnati Masters zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 12–18 sierpnia 2019 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 6 735 690 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
US Open Series 2019
2019 w Stanach Zjednoczonych